Stemmen bezeichnet:
 einen Vorgang beim Gewichtheben
 von Stemmen, niedersächsisches Adelsgeschlecht
 einen Rotwelsch Ausdruck für Geschlechtsverkehr, siehe  Stenz#Bezeichnung für Penis
 Stemmen (Bautechnik), Abtragen von Material durch Schlag

Orte:
 Stemmen (Landkreis Rotenburg), eine Gemeinde in der Samtgemeinde Fintel im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen
 Stemmen (Barsinghausen), einen Ortsteil der Stadt Barsinghausen in der Region Hannover in Niedersachsen
 Stemmen (Hespe), einen Ortsteil der Gemeinde Hespe im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Stemmen (Kalletal), einen Ortsteil der Gemeinde Kalletal im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Stemmen (Kirchlinteln), einen Ortsteil der Gemeinde Kirchlinteln im Landkreis Verden in Niedersachsen